Голо́дная война́ (; ) — военный конфликт между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским с одной стороны и Тевтонским орденом с другой, произошедший летом 1414 года. Конфликт получил название «Голодная война» из-за использования обеими сторонами тактики выжженной земли, которая в Средневековье сводилась к сжиганию посевов на полях с целью уничтожения источников питания для противника. Голод и чума распространились по всей Пруссии. По словам Иоганна фон Посилге, после войны от чумы умерло 86 рыцарей Тевтонского ордена.

Предыстория конфликта 
Итоги Великой войны 1409—1411 годов не решили всех противоречий между Великим княжеством Литовским и Тевтонским орденом. Великий князь Витовт претендовал на весь правый берег Немана, включая Мемель (Клайпеду). В свою очередь крестоносцы требовали, чтобы после смерти Витовта и польского короля Ягайло Жемайтия была передана Ордену. Посредником в урегулировании вопроса согласился выступить император Священной Римской империи Сигизмунд. Для рассмотрения аргументов сторон Сигизмундом был назначен Бенедикт Макра, который 3 мая 1413 года вынес решение в пользу Великого княжества Литовского.

Великий магистр Ордена Генрих фон Плауэн отказался подчиниться решению и решил начать военную кампанию. Войска вошли в северную Польшу, однако вскоре поднялся бунт: рыцари не верили в успех, считая, что орден ещё недостаточно оправился после разгрома под Танненбергом в 1410 году. Маршал Михаэль Кюхмайстер приказал начать отход в Пруссию: кампания продлилась всего 16 дней. Больной фон Плауэн собрал капитул, на котором обвинил орденских военачальников в измене. Однако члены капитула не повиновались магистру, в результате чего, Генрих был осужден, лишен печати и всех магистерских знаков и брошен в темницу. 9 января 1414 года новым магистром стал Михаэль Кюхмайстер. В мае он попытался возобновить переговоры, однако король Ягайло отказался от переговоров, требуя восстановить в должности фон Плауэна.

Ход войны 
В июне 1414 года в Ленчицком замке Ягайло объявил войну ордену. Польско-литовская армия вторглась в пределы Пруссии, но крестоносцы, не желая вступать в открытый бой, укрылись за стенами замков. При помощи прусского Союза ящерицы объединённой армии удалось взять Найденбург, Маранген, Остероду, Алленстайн, Гонештайн, Крисбург, Бискупице, Рисенбург и 26 декабря Кузентник. За несколько недель была занята вся Вармия до Эльбинга и Браунсберга.

После осады польско-литовским войском сильноукреплённого Бродницкого замка магистр Кюхмайстер предложил мир в обмен на Кульмерланд, Куявию, южную часть гданьского Поморья и Жемайтию, которая должна была отойти Великому княжеству Литовскому. Ягайло ответил отказом.

После отправленного крестоносцами папе римскому письма с предложением решить конфликт дипломатическим путём выступил папский легат епископ лозаннский Вильям (Ян). 8 октября в Страсбурге (Броднице) было заключено двухлетнее перемирие. Ягайло и Витовт согласились представить свои претензии к Ордену на Констанцском соборе. Позже перемирие было продлено до 1418 года. Неблагоприятный для Ягайло и Витовта ход переговоров привёл к новой войне (1419).

Примечания 

Войны XV века
Польско-тевтонские войны
Войны Великого княжества Литовского